Niphon steht für:
 Niphon spinosus, Meeresfisch
 Niphon (Alexandria), Patriarch